Raschauer ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Raschauer (1948–2019), österreichischer Rechtswissenschaftler
 Jakob Raschauer (1431–1497), deutscher Bischof und Weihbischof in Eichstätt
 Nicolas Raschauer (* 1976), österreichischer Jurist